Bonarda is de naam van verschillende, slechts deels met elkaar verwante druivensoorten.
 
Bonarda Piemontese wordt in het Italiaanse Piëmont geteeld en hier vaak met de soorten Croatina en Nebbiolo versneden.
Bonarda Novarese groeit ook in Piëmont, maar het gaat hierbij eigenlijk om de druivensoort Uva Rara.
Bonarda Grossa wordt in Lombardije en in Emilia-Romagna geteeld en hier met Barbera versneden.
Bonarda di Gattinara wordt ook in Lombardije geteeld en is waarschijnlijk nauw verwant aan de soort Bonarda Piemontese.
Ook in Brazilië en Argentinië bestaat een veel voorkomende druivensoort onder de naam Bonarda. Het gaat hierbij waarschijnlijk om de soort Charbono, ook in Californië wordt geteeld. In Argentinië is de Bonarda na Malbec de meest aangeplante druif.